Ajith Kumar (1971), Indiaas autocoureur
 Akhil Kumar (1981), Indiaas bokser
 Akshay Kumar (1967), Indiaas acteur
 Chiragh Kumar (1983), Indiaas golfer
 Jitender Kumar (1977), Indiaas bokser
 Meghna Kumar (1979), Nederlands actrice
 Shilendra Kumar Singh (1932-2009), Indiaas politicus